John Beasley (n. 1943), attore statunitense
 John Michael Beasley (n. 1944), cestista statunitense